Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 2011 проходил с 11 по 23 августа 2011 года в китайском Шэньчжэне. Было разыграно два комплекта наград — в соревнованиях 14 мужских и 9 женских команд.

Таблица медалей

Медалисты

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа A

Группа В

Плей-офф

Ссылка 
 Ватерпольный турнир на сайте Универсиады 2011 

Летняя Универсиада 2011
Водное поло на летних Универсиадах
2011 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в Китае